Le tournoi de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 1987, faisant partie du circuit Grand Prix, s'est disputée du  au .

Miloslav Mečíř remporte le simple messieurs. En finale, il bat Peter Doohan, décrochant à cette occasion le  en simple de sa carrière sur le circuit ATP.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Brad Drewett et Mark Edmondson. Ils remportent respectivement leur  et  ATP en double, le . Il s'agit aussi du dernier titre remporté par Mark Edmondson.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 1987 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Sydney

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 1987
Tennis en Australie en 1987
Sydney
Tennis en janvier 1987
Tennis en février 1987